Николай Ильич Думченко (—) — советский учёный-, член-корреспондент АПН СССР (1978).

Родился  в починке Думченко Сивинском районе Пермской губернии.

Начал работать в 1930 году, совмещая работу на производстве с повышением общеобразовательного уровня.

В 1939 году — окончил Азово-Черноморский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года и до конца войны. Пройдя путь от рядового солдата до инженера-подполковника, воевал на Ленинградском, I Украинском и Северо-Западном фронтах, был демобилизован в 1956 году.

После демобилизации был направлен на военно-ремонтный завод в Ленинград, где работал четыре с половиной года и прошел путь от инженера-конструктора технического отдела до главного инженера завода.

В 1957 году — защитил кандидатскую, в 1977 году — докторскую диссертацию, в 1958 году — присвоено учёное звание доцента.

В 1963 году — был назначен директором вновь созданного НИИ профтехобразования, который возглавлял до 1981 года.

В 1978 году — был избран членом-корреспондентом АПН СССР.

Николай Ильич Думченко умер .

Научная деятельность 
Участвовал в разработке стратегических задач исследований по актуальным и перспективным проблемам развития средних профтехучилищ, общей программы и частных методов исследования, педагогических основ системы производственного обучения.

Под его непосредственным руководством разработана методика группировки профессий, определены некоторые конкретные группы профессий, послужившие основой создания соответствующих учебных планов и программ.

Сочинения
 Сборник задач по допускам и техническим измерениям. — М., 1967;
 Зубошлифовальные работы. — М., 1966, 1972;
 Методика производственного обучения токарей в профессионально-технических училищах. — М., 1975;
 Организация и методика производственного обучения. — М., 1978;
 Дидактика производственного обучения. — М., 1978;
 Содержание подготовки квалифицированных кадров в средних профтехучилищах. — М., 1975.

Награды 
 Два ордена Красной Звезды (1944, 1956)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1942)
 Медаль «За боевые заслуги» (1951)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Азово-Черноморской государственной аграрно-инженерной академии
Подполковники (СССР)